Сабаудия () — топоним.

 Сабаудия — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.
 Сабаудия — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, подчиняется административному центру Латина.
 Сабаудия — историческая область на месте современной Савойи.